La rue d’Aboukir est une rue du  de Paris.

Situation et accès 
Elle est parallèle à la rue de Cléry.

Ce site est desservi par la ligne  à la station de métro Sentier et par les lignes  à la station Strasbourg - Saint-Denis.

Origine du nom 
Le nom du Caire lui fut donné en mémoire de la bataille d'Aboukir, le , durant la campagne d'Égypte.

Historique 
La rue, qui est parallèle à la rue de Cléry et partage avec elle la particularité de longer les fossés de l'enceinte de Charles V, regroupe trois rues aux dénominations différentes :
 la « rue des Fossés-Montmartre », entre la place des Victoires et la rue Montmartre, qui a porté primitivement le nom de « rue du Fossé » ou « rue des Fossés » et sous la Révolution, celui de « rue des Fossés-Montmarat » ; 
 la « rue Neuve-Saint-Eustache », entre la rue Montmartre et la rue des Petits-Carreaux, ouverte en 1633, qui a été dénommée successivement « rue Saint-Côme », « rue du Milieu-du-Fossé », « rue Neuve-Saint-Eustache » (1641) ;
 la « rue Bourbon-Villeneuve », entre la rue des Petits-Carreaux et la rue Saint-Denis, qui existait à la fin du , a été dénommée successivement : « rue Saint-Côme », « rue du Milieu-du-Fossé », « rue Bourbon » (1639), « rue Bourbon-Villeneuve », « rue Neuve-de-l'Égalité » (en 1792 durant la Révolution), « rue d'Aboukir » (1807), « rue Bourbon-Villeneuve » (1814), « rue de Villeneuve » (1830), « rue d'Aboukir » (1848), « rue de Bourbon-Villeneuve ».
Ces remparts ont été détruits en 1684 à la suite de la création d'une nouvelle enceinte ("Fossés Jaunes" situés au niveau des "Grands boulevards" actuels). Les numéros pairs de la rue d'Aboukir sont bâtis sur l'emplacement de l'ancienne enceinte et la rue a été tracée sur celui des anciens fossés après qu'ils eurent été comblés.

Le , Nicolas Jacques Pelletier frappe de plusieurs coups de couteau un passant de la rue Bourbon-Villeneuve, pour lui dérober 800 livres en assignats. Arrêté sur-le-champ, il est  et guillotiné place de Grève le .

Bâtiments remarquables et lieux de mémoire 
 À l'angle de la rue, côté des numéros pairs, et de la place des Victoires se trouve un panneau Histoire de Paris qui rappelle l'histoire de cette place.
  : ancien hôtel de Rambouillet ; présence d'un panneau Histoire de Paris.
  : immeuble à Serliennes et statuaires de 1825, conçu par l'architecte Jules de Joly, protégé au titre des Monuments historiques. Les 4 antiques - Castor, Apollino, Hermès, Pollux - intégrés dans les niches du deuxième étage - ont disparu. En 2009, l'immeuble a été réhabilité et restauré sous la direction de F. Brugel, architecte mandataire, en  pour Paris Habitat.
  : le musicien Georges Mathias (musicien) est né au 8 de la rue des Fossés Montmartre le 14 octobre 1826.
  : Ancien bureaux du journal hebdomadaire « La Marseillaise », créé le  avec Henri Rochefort pour rédacteur en chef.
  : Bonaparte vécut ici en 1795 dans un modeste hôtel. 
  : ancien siège de la revue communiste Regards et de Miroir Sprint dans l'immédiat après-Seconde Guerre mondiale.
  : c'est au 41, rue Villeneuve-Bourbon qu'est né le  Henri Guérard, peintre, graveur, lithographe, illustrateur et imprimeur français.
  : une façade factice cache un puits de ventilation RATP.
  : l'Oasis d'Aboukir, un mur végétal de  créé par Patrick Blanc en 2013.
  : Michel Szkolnikoff, un des principaux trafiquants sous l'Occupation, avait ici sa société.
  : siège du site web SensCritique.
  : lieu de naissance en 1876 du peintre Georges A. L. Boisselier, il y réside jusqu'en 1899.

Notes et références 

Aboukir
Aboukir
Aboukir